Ugljan je lahko:

 Ugljan, otok v Dalmaciji
 Ugljan, naselje na otoku Ugljan